

Населені пункти та їхні частини
 Острувкі — село в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Острувкі — село в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Острувкі — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Острувкі — село в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Острувкі — частина села Русіли в гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Острувкі — лісова осада в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки